Dielmann ist der Name folgender Personen:
 Jakob Fürchtegott Dielmann (1809–1885), Maler und Lithograph
 Johannes Dielmann (1819–1886), Bildhauer